Comté de Cowley désigne :

Le comté de Cowley, Nouvelle-Galles du Sud.

Le comté de Cowley, au Kansas.

Homonymie de toponyme